Obenland ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Obenland (1908–2008), deutscher Maler
 Gottlob Obenland (1871–1966), deutscher Politiker